Information steht für:

 Information, Begriff der Informatik und Philosophie
 Dagbladet Information, dänische Tageszeitung
 CBH-Theorem#Information als physikalische Größe, physikalische Größe

Siehe auch:

 Informatisierung
 Informationstechnik